Snap eller SNAP kan avse:

Snap! – en tysk elektronisk musikgrupp, 
Snap (kortspel) – ett kortspel för barn
Snap (musik) – en gren i hiphopmusik
Snap (låt) – en låt av Rosa Linn
Snap Inc. – ett amerikanskt företag
Snapchat – en fotodelnings- och multimediaapp för smartphones, lanserad 2011